Con il termine ipertono si può intendere:

Fisica
Un fenomeno fisico delle onde osservabile in diversi campi di applicazioni:
Ipertoni (musica): componenti di frequenza superiore alla fondamentale contenute in un suono complesso
Ipertoni (spettroscopia): picchi di frequenza multipla del picco principale osservabili negli spettri e imputabili a transizioni spettroscopiche tra livelli con ΔE=nhν (n>1, intero); in spettrometria di massa picchi di massa multipla a quella principale.

Medicina
 Un aumento patologico del tono muscolare o della pressione sanguigna (ipertonia)